Бохутин може бити:

 Бохутин (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бохутин (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република